Януш Сверчовский (, ум. 1530) — польский шляхтич на государственной службе, надворный гетман.

Биография 
Сверчовский был кастеляном Вислицы, а также теребовльским и люблинским старостой. В чине надворного гетмана он принимал участие в русско-литовской войне 1512—1522. В битве под Оршей Сверчовский руководил тяжёлой польской конницей. Возглавлял отряда немецких и чешских наёмников в осаде Опочки 1517 года, обернувшейся для Польши и Литвы поражением. Руководил военными операциями польских отрядов в Польско-тевтонской войне 1519—1521.

Впоследствии был крупным землевладельцем. Януш Сверчовский умер в 1530 году.

Примечания 

Военачальники Польши
Дворянство Польши
Персоналии по алфавиту
Умершие в 1530 году
Участники Русско-литовской войны 1512—1522 годов
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании